

Patronyme 

 Alberto Marini (né en 1972), scénariste, réalisateur et monteur italien.
 Antonietta Marini-Rainieri, chanteuse d'opéra italienne, soprano, active durant la première moitié du .
 Antonio Marini (peintre) (1788-1861), peintre italien.
 Biagio Marini (1597-1665), violoniste et compositeur italien.
 Carlo Maria Marini (1667-1747), cardinal italien.
 Carlo Marini (1959-2019), acteur, réalisateur et acteur de doublage italien
 Catiuscia Marini, (née en 1967), femme politique italienne.
 Enrico Marini (né en 1969), dessinateur de bande dessinée italien.
 Fiorenzo Marini (1914-1991), escrimeur italien.
 Franco Marini (1933-2021), homme politique italien.
 Giampiero Marini (né en 1951), footballeur italien.
 Gian-Ambrogio Marini, (vers 1594-après 1652), écrivain italien.
 Gilles Marini (né en 1976), acteur français.
 Giorgio Marini (né en 1945), homme de théâtre italien.
 Giovanna Marini (née en 1937), musicienne, chercheuse en ethnomusicologie, chanteuse italienne.
 Girolamo Maria Marini (1801-1867), librettiste d'opéra italien.
 Girolamo Marini, architecte et ingénieur militaire italien du .
 Giovanni Ambrogio Marini (1596-1668), écrivain italien.
 Guido Marini (né en 1965), liturgiste pontifical.
 Jean-Baptiste Marini (1569-1625), poète italien.
 Ignazio Marini (1811—1873), chanteur d'opéra, basse, italien.
 Lou Marini, connu sous le nom de "Blue Lou" Marini (né en 1945), saxophoniste, arrangeur et compositeur américain.
 Luca Marini (né en 1997), pilote de vitesse moto italien.
 Luigi Marini (1768-1838), ingénieur italien.
 Luigi Gaetano Marini (1740-1815), philologue, archéologue et antiquaire italien.
 Marco Marini (1542-1594), hébraïsant italien.
 Marilú Marini (née en 1945), actrice argentine.
 
 Maurizio Marini, historien de l'art italien, spécialiste de Caravage.
 Niccolò Marini (1843-1923), cardinal italien.
 Nicolas Marini (né en 1993), coureur cycliste italien.
 Philippe Marini (né en 1950), homme politique français.
 Pierre Marini Bodho (né en 1938), chef religieux et homme politique congolais.
 Piero Marini (né en 1942), archevêque italien.
 .
 Valeria Marini (1967-), actrice, top model et présentatrice de télévision italienne.
 Virginia Marini (1844-1918), actrice de théâtre italienne.

Autres 
 Enrico Marini, personnage fictif de la série de jeux vidéo Resident Evil.
 Institut Marini de Montet, un orphelinat en Suisse actif de 1887 à 1979. Nommé en l'hommage de la comtesse Victoire de Marini.

Toponymes 

 Conca dei Marini, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie.
 Marini, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie.
 Marini, village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie.

Homonymie de localités